Transportér může být:
 Transportér (cytologie) – protein umožňující transport přes membránu
 Obrněný transportér – obrněné vozidlo, jehož primárním cílem je přeprava pěchoty
 Transportér (Star Trek) – fiktivní zařízení
 Volkswagen Transporter – užitkový vůz